« Village noir » ou « nègre » est le nom sous lequel furent présentées différentes « expositions » dans certaines villes de France métropolitaine sous la Troisième République entre la fin du  et le début du , qui sont considérées par « certains » avoir été des zoos humains tandis que « pour d'autres, ces exhibitions doivent être analysées plus finement et nuancées au cas par cas. Dans tous les cas, ces études doivent se faire au regard des archives, quand elles existent, des articles de presse et des photographies et en replaçant cette histoire dans le contexte d'une époque très paternaliste et coloniale. »

Le Village noir est aussi une autre appellation du village des Bories en Provence.

L'Exposition nationale suisse qui a eu lieu à Genève en 1896, présente elle aussi un "village noir", à côté d'un "village suisse".

Références